Râul Târnăvița se poate referi la:

 Râul Târnăvița, Boz
 Râul Târnăvița, Obârșia

Vezi și 
 Târnăvița (dezambiguizare)

Toponime românești